Bera Ivanishvili –  cantante, rapper, cantautore e produttore discografico georgiano
 Bidzina Ivanishvili – politico e imprenditore georgiano
 Giorgi Ivanishvili – calciatore georgiano con cittadinanza svizzera, centrocampista